Ruben Bemelmans e Tim Pütz erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela hanno sconfitto Alexander Erler e Lucas Miedler con il punteggio di 6-7(3-7), 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (finale)
  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (campioni)

  Nicholas Monroe  /  Fernando Romboli (primo turno) 
  Karol Drzewiecki /  Alex Lawson (semifinale)

Wildcard 

  Moez Echargui /  Elmar Ejupović (primo turno)

  Wissam Abderrahman /  Aziz Ouakaa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tunis Open 2022